Krechel ist der Familienname folgender Personen:

 Oliver Krechel (* 1990), deutscher Handballspieler
 Ursula Krechel (* 1947), deutsche Schriftstellerin
 Uwe Krechel (* 1956), deutscher Rechtsanwalt und Schauspieler